Dollfus se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gustave Frédéric Dollfus
 Gustav Frédéric Dollfus